Roble albar puede referirse a:
El nombre común de la planta Quercus humilis.
El nombre común de la planta Quercus robur.
El nombre común de la planta Quercus petraea, generalmente se refiere a este último.